Roundell Palmer peut se référer à :

 Roundell Palmer (1812-1895),  de Selborne, lord chancelier du Royaume-Uni ;
 Roundell Palmer (1887-1971),  de Selborne, homme politique britannique.